Terziano – cognome italiano
 Terziano – variante del prenome maschile italiano Terzo